Pumilus är ett släkte av svampar. Pumilus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pumilus